Шведка:
 Шведка — лицо женского пола шведской национальности.
 Шведка — кирпичная печь.
 Шведка — подпорода норийского типа лошадей.
 Шведка — род растений семейства Амарантовые.
 Шведка (шведик) — просторечное название разводного ключа.
 Шведка — мужская рубашка с короткими рукавами.
 Шведская стенка (шведка) — гимнастический снаряд.

См. также 
 Шведа
 Шведки (шведские шахматы)